Взрыв в Стамбуле — террористический акт, совершённый 19 марта 2016 года на улице Истикляль в Стамбуле, Турция.

Описание 
Совершён одиночкой-смертником на улице Истикляль в Стамбуле 19 марта 2016 года напротив полицейского отделения. Жертвы 5 человек, 20 раненых.

Расследование 
Полиция сообщила что это боевик ИГИЛ, установлена личность — Мехмет Озтюрк, 1992 года рождения.

Жертвами теракта стали граждане США и Израиля.

Примечания 

Террористические акты, совершённые в Стамбуле
Террористические акты, совершённые Исламским государством
Март 2016 года
2016 год в Турции
События 19 марта